Wild Fire, een raketvoertuig
Wildfire (DC), een superheld van DC Comics
Wildfire (televisieserie), een dramaserie uit 2005
Wildfire (animatieserie), een animatieserie uit 1986
Wildfire (film), een film uit 1988 van de regisseur Zalman King
Wildfire (band), een bluegrassmuziekband
Wildfire (single), nummer van het zesde studioalbum Paradise Valley van John Mayer
Wildfire (Silver Dollar City), een rollercoaster in Silver Dollar City
Wildfire (truck), een monstertruck 
Wildfire (Britse band), een heavymetalband
Wildfire (Beverly Hills, 90210), een aflevering van de serie Beverly Hills, 90210
Wildfire (achtbaan), een achtbaan in attractiepark Silver Dollar City
Wildfire (Kolmarden), een hybride achtbaan in dierentuin Kolmården
HTC Wildfire, een Android-smartphone